Rapperswil, commune suisse du canton de Berne.
 Rapperswil, ancienne commune suisse du canton de Saint-Gall, aujourd'hui intégrée à Rapperswil-Jona.